Ви́ктор Ива́нович Ники́тин:
 Никитин, Виктор Иванович (1911—1994) — советский тенор, солист ансамбля Александрова.
 Никитин, Виктор Иванович (1924—1970) — полный кавалер ордена Славы.